Heerbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Heerbach (Aschaff), rechter Zufluss der Aschaff in Waldschaff, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Heerbach (Hirschbach), rechter Zufluss des Hirschbachs (zum Weilersbach, zum Kocher) bei Tierberg, Gemeindeteil Steinkirchen, Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heerbach (Urff), rechter Zufluss der Urff zwischen Hundsdorf und Armsfeld, beide zur Stadt Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Heerbach ist ein Familienname:

 Gerhard Heerbach (* 1923), deutscher Politiker (DBD)

Siehe auch:
 Heergraben